W obronie własnej – polski film z 1982 w reżyserii Zbigniewa Kamińskiego
 W obronie własnej – amerykański film z 2013 w reżyserii Gary’ego Fledera
 W obronie własnej – amerykański serial telewizyjny z 1995